Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Chris Haggard e Jack Waite 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)

 Mariano Hood /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998